

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Основание Лампсака.
 Ок. 650 — Начало тирании Орфагоридов в Сикионе.
 Ок. 650 — ок. 600 — Царь Спарты Эврикрат II из рода Агидов. Спартанцы терпят немало поражений в войне с тегетами.
 Ок. 650 — ок. 605 — Царь Спарты Архидам I из рода Эврипонтидов.
 Ок. 650 — Поход скифов во главе с Мадиасом, сыном Партатуи, в Малую Азию против киммерийцев по просьбе Ардиса. Разгром киммерийцев.
 Восстание против Ашшурбанапала его брата Шамашшумукина. Союз Шамашшумукина с Эламом, халдеями, арамеями, Лидией, царьками Финикии и Сирии.
 Шамашшумукин заключает союз с царём Элама Хумпанникашем. Хумпанникаш посылает в Вавилон отряды во главе с Ундаси, сыном Теуммана. Таммариту восстаёт против Хумпанникаша и убивает его и его семейство, объединив Элам под своей властью.
 Ок. 650 — Правителей-жрецов Сабейского царства сменяют цари Сабы, столицей которых был Мариб.

Китай 
 10-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 В 1 луне луский князь поехал в Ци.
 В 1 луне племена ди уничтожили княжество Вэнь, вэньский Су-цзы бежал в Вэй.
 Циский князь послал Си Пэна поставить у власти в Цзинь Хуэй-гуна.
 И-у послал в Цинь Пэй Чжэна выразить благодарность, но цзиньских городов не отдал (эпизод 102 «Го юй»). Посол Пэй Чжэн в разговоре с Му-гуном предложил призвать в Цинь Люй-шэна и Си Жуя.
 На цзиньский престол взошёл И-у (Хуэй-гун, эра правления 650—637).
 В 4 луне чжоуский Сян-ван послал Чжоу-гуна Цзи-фу совместно с цискими и циньскими сановниками оказать почести взошедшему на цзиньский престол князю. Хуэй-гун при вручении нефритового жезла был непочтителен, и чжоуский сановник Го в речи вану (приведена в эпизоде 13 «Го юй») предсказал, что цзиньского князя ждут беды.
 Летом князья Ци и Сюй воевали с северными жунами.
 В Цзинь по приказу Хуэй-гуна летом Ли Кэ покончил с собой, нарушен договор с Цинь (эпизод 99 «Го юй»). В Цзинь произведено перезахоронение Шэнь-шэна, ему присвоен титул гун тай-цзы. Но народ стал распевать насмешливые песенки про Хуэй-гуна (эпизод 100 «Го юй»). Осенью бывший колесничий Шэнь-шэна Ху Ту увидел княжича во сне, а через 10 дней общался с его духом с помощью шамана. Дух заявил, что недоволен разрывом договора с Цинь.
 Люй Шэн, Ци Чэн и Цзи Жуй заподозрили вернувшегося Пэй Чжэна в сговоре с Цинь, и убили его и военачальников при одобрении И-у («Чуньцю» называет сановника Пинь Чжэн-фу и отмечает его смерть весной 649 года). Пэй Бао, сын Пэй (Пи) Чжэна, бежал в Цинь, спасаясь от гибели, и советовал Му-гуну напасть на Цзинь, но тот отказался (эпизод 102 «Го юй»).
 Зимой в Лу был сильный снег.
 Чуский царь напал на владение Хуан (согласно гл.14, в 649 году.

См. также

Примечания